Dizi – stacja telewizyjna grupy SPI International/Filmbox nadająca tureckie seriale, i wystartowała 1 kwietnia 2021 r., dystrybuowana na terenie Polski przez Grupę Kino Polska TV. Początkowo start kanału planowano na styczeń 2020 pod nazwą Timeless Drama Chanel, ale przesunięto na 1 kwietnia 2021 r.

Oferta programowa

Seriale 
„Mamy i matki” (oryg. „Analar ve Anneler”),
„Imperium miłości” („Kurt Seyit ve Şura”), 
„W imię sprawiedliwości” („Karadayi”), 
„20 minut” („20 Dakika”), 
„Miłość i brudne pieniądze” („Kara Para Aşk”), 
„Ezel”  
„Dziewczyna w czerwonej chuście” („Al Yazmalim”)

Dostępność 
Stan na 2022.
 UPC
 Multimedia Polska
 Vectra
 Orange IPTV
 WP Pilot
 Jambox
 Telewizja Kablowa Chopin
 Promax
 Asta-Net
 Play Now TV

Przypisy 

Polskojęzyczne stacje telewizyjne
Telewizyjne stacje filmowe